Виктор Харламов:
 Харламов, Виктор Викторович (1869—1933) — русский генерал-майор.
 Харламов, Виктор Георгиевич (род. 1952) — украинский политик и поэт, депутат.
 Харламов, Виктор Иванович (1948—1996) — советский и российский историк, книговед и библиограф.